Promiscuous est un mot anglais qui signifie promiscuité, il peut se référer à :
 Promiscuous, une chanson de Nelly Furtado sortie en 2006 ;
 Promiscuous mode, un mode de fonctionnement d'une interface réseau en informatique.